Slatinný potok je jméno, které nese více vodních toků:

 Slatinný potok (přítok Březového potoka) – pravostranný přítok Březového potoka v okrese Trutnov
 Slatinný potok (přítok Hamerského potoka) – pravostranný přítok Hamerského potoka v okrese Tachov
 Slatinný potok (přítok Křemelné) – pravostranný přítok řeky Křemelné v okrese Klatovy
 Slatinný potok (přítok Ohře) – levostranný přítok řeky Ohře v okrese Cheb
 Slatinný potok (přítok Podolského potoka) – pravostranný přítok Podolského potoka v okrese Bruntál
 Slatinný potok (levostranný přítok Radbuzy) – levostranný přítok řeky Radbuzy v okrese Domažlice
 Slatinný potok (pravostranný přítok Radbuzy) – pravostranný přítok řeky Radbuzy v okrese Domažlice
 Slatinný potok (přítok Roklanského potoka) – pravostranný přítok Roklanského potoka v okrese Klatovy
 Slatinný potok (přítok Vltavy) – levostranný přítok řeky Vltavy (vodní nádrže Lipno) v okrese Český Krumlov

Slatinný potok je též jiné jméno pro:
 Černá voda (přítok Rolavy) – levostranný přítok řeky Rolavy v okrese Karlovy Vary